(545) Messalina – planetoida
 Ireneusz "Messalina" Wójcicki – polski piosenkarz
 Statilia Messalina – prawnuczka Tytusa Statyliusza Taurusa
 Valeria Messalina – cesarzowa rzymska